Вейи:

 Вейи — древний город этрусков (севернее Рима).
 Вейи — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.